Рейс 514 может иметь следующие значения:
 Рейс 514 American Airlines
 Рейс 514 Trans World Airlines
 Рейс 514 Mimika Air